Niemcy:
 Baruth – dzielnica gminy Malschwitz, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Baruth/Mark – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Teltow-Fläming

Osoby:
 Jean Baruth – niemiecki piłkarz ręczny